C90 steht für:
 die Variante „C90“ der Programmiersprache C; siehe Varianten der Programmiersprache C
 den Supercomputer Cray C90
 die Größe (Spieldauer) einer Compact Cassette
 ein Fulleren
 Variante der Beechcraft King Air
 Caldwell 90, ein planetarischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C90